Peter Mücke ist der Name folgender Personen:

* Peter Mücke (Rennfahrer) (* 1946), deutscher Rennfahrer
 Peter Mücke (Journalist), deutscher Journalist